Артём Анисимов: Анисимов, Артём Алексеевич (род. 1988) — российский хоккеист.
 Анисимов, Артем Вячеславович (род. 1976) — российский хоккеист.